Riescher ist der Familienname folgender Personen: 

 Gisela Riescher (* 1957), deutsche Politikwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Johann Georg Riescher (1759–1827), deutscher Werk- und Münsterbaumeister in Freiburg im Breisgau

Siehe auch:
 Rischer